Фреда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фреда, Риккардо (1909—1999) — итальянский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
 Фреда, Франко (Франко Джорджио Фреда; род. 1941) — итальянский политик-неофашист, основатель идеологии наци-маоизм, публицист и издатель.

Составные фамилии 
 Барселлос Фреда, Тайсон (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 См. также 
 «Старая добрая Фреда» — документальный фильм американского режиссёра Райана Уайта.  
 «Шоу Фреда» — псевдодокументальный комедийный сериал.